Nicolae Bălcescu (historicus)
 Nicolae Bălcescu (Bacău)
 Nicolae Bălcescu (Călărași)
 Nicolae Bălcescu (Constanța)
 Nicolae Bălcescu (Vâlcea)